Claro Open Colsanitas 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2014 является 22-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 7 по 13 апреля 2014 года. Турнир открывал весеннюю серию соревнований WTA на красном грунте.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролин Гарсия с 1-й попытки побеждает в финале одиночного турнира ассоциации.
 Елена Янкович уступает 1-й финал в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Лара Арруабаррена-Весино три из своих четырёх титулов в туре ассоциации выигрывает на турнирах в Колумбии, побеждая в каждом из финальных матчей, куда выходит.
 Каролин Гарсия выигрывает оба своих парных финала на подобном уровне.

См. также 
 Copa Colsanitas
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Claro Open Colombia 2014

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Колумбия
Теннис
Апрель 2014 года
2014